Николай Александрович Сулейман (6 мая 1878 года, Одесса — 4 ноября 1942 года) — российский и советский военный деятель, генерал-майор (1917 год), комбриг (1935 год).

Начальная биография 

Николай Александрович Сулейман родился 6 мая 1878 года в Одессе в семье кузнеца Александра Сулеймана (Александр Сулейман. Старший, из трех сыновей турецкого купца Сулеймана, город Трабзон. После покушения на его жизнь, в ходе раздела наследства, вынужден был бежать из Османской Империи. Пересек Черное море на весельной лодке, поселился в Одессе, принял крещение, сменил имя, женился.) Родная сестра Николая ( в дев. Сулейман) Болбас  Зинаида Александровна. Николай окончил шестиклассное городское училище в Одессе. Женился в городе Одесса, на Раиса Яковлевна Эрдели, дочь Эрдели, Яков Егорович . Раиса крещена 07.05.1887г. в Георгиевской церкви сел. Эрделиевки Елисаветградского уезда. С 1899г. воспитывалась в  Одесском институте благородных девиц имп. Николая I

Военная служба

Довоенное время 

19 июля 1896 году выдержал экзамен на вольноопределяющегося, после чего служил в составе Замосцкого 60-го пехотного полка, дислоцированного в Одессе.

В 1897 году направлен на учёбу в Одесское военное училище, которое окончил в 1899 году с присвоением чина подпрапорщика и направлен в Люблинский 59-й пехотный полк, дислоцированный в Одессе. В 1904 году полк был направлен в Маньчжурию, где принимал участие в боевых действиях в ходе Русско-японской войны, а после окончания которой вернулся в Одессу.

В 1907 году Н. А. Сулейман поступил в Академию Генерального штаба, которую окончил в 1910 году по первому разряду и был причислен к Генеральному штабу и 31 октября того же года назначен на должность командира роты в составе Несвижского 4-го гренадерского полка, дислоцированного в Москве. В 1912 году переведён в Туркестан, где 26 ноября того же года назначен на должность обер-офицера для поручений в штабе 2-го Туркестанского армейского корпуса в Ашхабаде, а 12 ноября 1913 года переведён на ту же должность в штаб Туркестанского военного округа в Ташкенте.

В 1914 году вернулся в Санкт-Петербург, где с 25 июля исполнял должность помощника делопроизводителя Азиатской части Генштаба.

Первая мировая и гражданская войны 
С началом Первой мировой войны 20 августа назначен на должность для особых поручений при главном начальнике снабжения армий Северо-Западного фронта, в августе 1915 года — на эту же должность Западного фронта, а 18 мая 1916 году — на должность начальника штаба 42-й пехотной дивизии. В ходе боевых действий был ранен и контужен. После Февральской революции 1917 года исполнял должность начальника тыла 2-й армии под Барановичами. После подавления выступления генерала Л. Г. Корнилова Н. А. Сулейман был переведён в Ставку, где назначен на должность генерала для поручений при помощнике начальника штаба Верховного главнокомандующего, а затем — на должность инспектора снабжения при начальнике штаба Верховного главнокомандующего.

22 февраля 1918 года добровольно вступил в Красную армию, после чего был одним из организаторов обороны Петрограда. После заключения Брестского мира и создания Высшего военного совета назначен на должность начальника его оперативного управления, в сентябре — на должность инспектора снабжения при начальнике Полевого штаба Реввоенсовета Республики, а 12 октября того же года — на должность сотрудника-составителя Военно-Исторической комиссии и штатного преподаватель Академии Генштаба, одновременно являясь председателем комиссии по переработке Положения о полевом управлении войск. В 1919 году перешёл на должность преподавателя устройства тыла и тактики снабжения в Высшей военной финансово-хозяйственной школе и Военно-хозяйственной академии РККА. Около года также возглавлял отдел баз и складов Наркомата путей сообщения.

Послевоенная карьера 
В декабре 1920 года Николай Александрович Сулейман назначен на должность начальника Военно-хозяйственной академии РККА, при этом одновременно преподавал по кафедре устройства тыла и тактике снабжения Академии Генерального штаба РККА. В марте 1922 года был освобождён от должности начальника академии с оставлением в должности преподавателя этой же академии и преподавателя Военной академии РККА. В сентябре 1924 года назначен на должность начальника кафедры тыла факультета снабжения Военной академии РККА, одновременно неоднократно временно возглавлял факультет тыла Военной академии РККА.

В декабря 1931 года назначен на должность помощника начальника Военно-хозяйственного управления РККА, затем — на должность начальника кафедры организации и тактики тыла Военно-транспортной академии РККА, в марте 1933 года — на должность инспектора по подготовке тыла штаба Управления боевой подготовки сухопутных войск РККА, в январе 1935 года — на должность начальника 6-го отделения 1-го отдела Управления ВВС РККА, а в феврале 1936 года — на должность начальника 3-го отдела штаба Армии особого назначения.

«Организацию авиационного тыла знает хорошо, представляет работу тыла во всей его динамике. В прошлом много работал над этим вопросом. В практической работе подготовке тыла в частях уделяет внимания чрезвычайно мало и как начальник отдела тыла подготовкой частей в тыловом отношении руководит слабо, практическое руководство заменяет многословием. Склонен к выполнению различных поручений, не требующих систематической и плановой работы. Полученные задания выполняет аккуратно и весьма добросовестно. Большой заинтересованности и инициативы в работе нет. Чувствуется неудовлетворенность своим положением. В личной жизни общителен, но в общественной работе участвует недостаточно. Целесообразнее использовать на преподавательской работе».

Комбриг Николай Александрович Сулейман 3 июля 1938 года был уволен в запас и 1 ноября того же года арестован. Особым совещанием при НКВД СССР 11 июля 1939 года был направлен в ссылку в Казахстан сроком на пять лет. С началом Великой Отечественной Войны неоднократно писал Г. К. Жукову с просьбой отправить его на фронт, но получал отказы. После очередного отказа о помиловании слег в кровать и пролежал неделю без пищи. Умер 4 ноября 1942 года.

Определением военного трибунала Московского военного округа от 5 апреля 1962 года реабилитирован

Сочинения

Воинские звания 
 Подпоручик (ст. 16.04.1900);
 Поручик (ст. 16.04.1904);
 Штабс-капитан (ст. 16.04.1908);
 Капитан (пр. 26.05.1910; ст. 23.05.1910);
 Подполковник (ст. 06.12.1915);
 Полковник (пр. 1917);
 Генерал-майор (пр. 1917);
 Комбриг (1935).

Награды 
 Орден Святой Анны 4-й степени (1905);
 Орден Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (1905);
 Орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (1905)
 Орден Святого Станислава 2-й степени (ВП 10.06.1915)
 Орден Святой Анны 2-й степени с мечами (ВП 13.12.1916)
 Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (ВП 20.12.1916)

Память

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Военачальники, репрессированные в СССР
Посмертно реабилитированные в СССР
Участники Русско-японской войны (Россия)
Военачальники Первой мировой войны (Россия)
Участники Гражданской войны в России (красные)
Царские офицеры на службе в РККА
Выпускники Одесского военного училища
Выпускники Николаевской военной академии
Преподаватели Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации
Преподаватели Военной академии материально-технического обеспечения
Начальники Военной академии материально-технического обеспечения